Копьяпо:

 Копьяпо — город в Чили.
 Копьяпо — провинция в Чили.
 Копьяпо — река в Чили.